Diaby puede hacer referencia a:
Abou Diaby, futbolista francés.
Abdoulay Diaby, futbolista maliense-francés.